Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2021 – dziesiąta edycja Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 17 lipca 2021 w Wiśle, a zakończyła 2 października 2021 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało siedem konkursów - sześć indywidualnych oraz jeden drużyn mieszanych.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 1 czerwca 2021 podczas Kongresu FIS przeprowadzonego online.

25 czerwca 2021 Międzynarodowa Federacja Narciarska poinformowała o odwołaniu z przyczyn organizacyjnych konkursów w Szczuczyńsku, które miały zostać rozegrane w dniach 4-5 września 2021. W lipcu ogłoszono, że w zamian rozegrany zostanie dodatkowy konkurs w Czajkowskim 12 września 2021.

Kalendarz zawodów

Skocznie 
W tabeli podano letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2021 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Statystyki drużynowe

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2021

Zwyciężczynie kwalifikacji do zawodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich